City Hall Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City Hall Historic District (Cambridge, Massachusetts), NRHP-Nr. 82001932
 City Hall Historic District (Lowell, Massachusetts), NRHP-Nr. 75000156
 City Hall Historic District (Michigan), NRHP-Nr. 96000366
 City Hall Historic District (New York), NRHP-Nr. 74001258